Леони́д Козло́в:
  (род. 1947) — советский и американский артист балета, балетмейстер и импресарио, «невозвращенец» в СССР.
 Козлов, Леонид Константинович (1933—2006) — советский и российский киновед, культуролог.
 Козлов, Леонид Николаевич (1927—1998) — советский и российский химик.
 Козлов, Леонид Яковлевич (1935—2004) — советский и российский учёный-металлург,